Ammesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ammesaari (ö, lat 66,70, long 27,02), Lappland, Östra Lappland, 
 Ammesaari (ö, lat 66,20, long 28,69), Lappland, Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar